Тьєрню́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 145 км на північний схід від Парижа, 110 км на схід від Ам'єна, 25 км на північний схід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 47 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 105,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Тьєрню на сайті французького Національного інституту географії
 Тьєрню на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тьєрню на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тьєрню на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тьєрню на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена